Fårgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fårgrund, Malax, Österbotten, 
 Fårgrund, Nagu, Åboland,

Se även
Fårgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar